Павел Иванович Ткачёв - (3 сентября 1930, с. Скадаиновка, Шахтинский район, Ростовская область СССР - 1 января 1998, г.Минск) - белорусский писатель, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор.

Биография 
Павел Иванович Ткачёв родился 3 сентября 1930 г. в с. Скадаиновка Шахтинского района Ростовской области в семье Ивана Павловича и  Полины Ивановны Ткачевых. После окончания средней школы был диктором и литературным секретарем на радиостудии в г. Павловске Воронежской области. В 1950-1955 гг. учился на отделении журналистики филологического факультета БГУ. Работал в редакциях газет «Зорька», «Пионер Беларуси», журнала «Березка». В 1964-1967 гг. учился в аспирантуре. В 1967 г. защитил диссертацию по творчеству Я. Галана на получение научной степени кандидата филологических наук. C 1969 по 1998 заведовал кафедрой русской классической литературы филологического факультета БГУ, одновременно в 1981 - 1986. был деканом факультета журналистики БГУ. Защитил докторскую диссертацию (1981), стал профессором (1982). Печататься начал в 1947 г. (Павловская районная газета «Луч коммуны»). Издал более 20 художественных книг. П. И. Ткачёв изучал теорию и практику памфлета и других жанров литературы и публицистики. Издал ряд монографий, опубликовал свыше 200 статей, эссе по проблемам теории и практики литературы, публицистики. Написал несколько учебных и методично-учебных пособий и программ, в том числе по литературе русского зарубежья. Много лет являлся членом редколлегии журнала «Вестник БГУ».

Награды 
Награжден 2 медалями, знаком «Отличник высшего образования СССР», удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы БССР» (1983). Являлся членом Союза писателей Беларуси, Союза журналистов Беларуси.

Литература 
 Ткачёв П.И. Вечный бой. Памфлетное наследие Я. Галана и традиции М. Горького. Мн., 1970.
 Ткачёв П.И. Границы жанра. Мн., 1977.
 Ткачёв П.И. Сатиры злой звенящая строка...: Природа смеха в памфлете. Мн., 1980.
 Ткачёв П.И. Силуэты прошлого: Очерки, эссе, заметки. Мн., 1983.
 Ткачёв П.И. Люся Герасименко. М., 1981.
 Ткачёв П.И. Время утренней звезды. Мн., 1984.

Ссылки 
 http://philology.bsu.by/ru/nashy-vypusknk/406-tkachev
 http://search.rsl.ru/ru/record/01007725716
 https://search.rsl.ru/ru/record/01001010630
 https://www.ozon.ru/person/tkachev-pavel-ivanovich-2
 https://search.rsl.ru/ru/record/01007145647
 https://search.rsl.ru/ru/record/01001180869
 https://search.rsl.ru/ru/record/01001244855

Писатели Белоруссии